Новая Слобода — топоним.

Белоруссия 
 Новая Слобода — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Новая Слобода — деревня в Крупском районе Минской области.
 Новая Слобода — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Новая Слобода — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.
 Новая Слобода — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Латвия 
 Новая Слобода — прежнее название села Яунслобода в Каунатской волости Резекненского края.

Россия 
 Новая Слобода — прежнее (первое) название села Моторного города Уфы Башкортостана.
 Новая Слобода — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Новая Слобода — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Новая Слобода — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Новая Слобода — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Новая Слобода — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Новая Слобода — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Новая Слобода — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Новая Слобода — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Новая Слобода — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Новая Слобода — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Новая Слобода — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Новая Слобода — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Новая Слобода — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Новая Слобода — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Новая Слобода — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Новая Слобода — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Новая Слобода — село в Путивльском районе Сумской области.
 Новая Слобода — село в Сокирянском районе Черновицкой области.